Bosia se poate referi la:

Localități din Italia:
Bosia, un oraș din Provincia Cuneo, regiunea Piemont
Localități din România:
Bosia, un sat din comuna Vultureni, Județul Bacău
Bosia, un sat din Ungheni, Județul Iași